Austria:
 Alpen – dzielnica Feldkirchen in Kärnten

Niemcy:
 Alpen – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Wesel

Osoby:
 Johann von Alpen – niemiecki biskup

Inne:
 Alpen – niemiecka nazwa łańcucha górskiego Alpy